Ко́утс () — английская фамилия, а также топоним. 

Согласно одной из версий, фамилии Coates и Coats происходят от древнеанглийских слов cot или cote, что означало «домик» или «убежище». К 1273 году эта фамилия, в написании de Cotes, встречается в письменных источниках, причём её носители уже живут в разных частях Англии: в Норфолке, Бакингемшире, Линкольншире. В 1331 году впервые упоминается в написании De Coates (с буквой «a»). Первый постоянный поселенец с фамилией Коутс прибыл в Америку в 1638 году. С начала XVIII века фамилия впервые фиксируется в Ирландии.

Носители фамилии

А—Г 
 :
 Коутс, Альберт Карлович (1882—1953) — англо-русский дирижёр и композитор.
  (1895—1977) — австралийский военный хирург.
 Коутс, Амелия (1872—1949) — американская художница-гравер.
  (1924—2007) — британский экономист и историк экономики.
 Коутс, Глория (род. 1938) — американский композитор.
 Коутс, Гордон (1878—1943) — 21-й премьер-министр Новой Зеландии.

Д 
 :
  (1851—1935) — новозеландский банкир, главный управляющий  (1893—1914).
 :
  (1917—2013) — английский химик, академик.
  (род. 1966) — американский химик.
 Коутс, Джойс (род. 1939) — британская фигуристка.
 :
  (1865—1941) — английский тенор.
  (1932—2018) — австралийский генерал, Начальник Армии (1990—1992).
  (1938—2017) — американский джаз-пианист, композитор и аранжировщик.
 Коутс, Джон Генри (1945—2022) — австралийский математик.
 Коутс, Джон (род. 1950) — австралийский юрист, бизнесмен, спортивный администратор.
 Коутс, Джордж Джеймс (1869—1930) — австралийский художник.
 Коутс, Дэн (род. 1943) — американский политик и дипломат,  (2001—2005), Директор Национальной разведки (2017—2019).

Е—Я 
 Коутс, Кен (род. 1930)— британский политический деятель, писатель и публицист.
 Коутс, Ким (род. 1958) — канадо-американский актёр театра, кино и телевидения.
  (род. 1946) — австралийский конькобежец, принял участие в шести Зимних Олимпийских играх.
 Коутс, Майкл Ллойд (род. 1946) — американский астронавт.
  (1971—2021) — канадский рестлер, бодибилдер, фитнес-модель и актриса.
 :
  (род. 1949) — английский архитектор.
  (1959—2010) — австралийский адмирал, начальник Кадетского военно-морского корпуса (2005—2007), Командующий флотом (2007—2009).
  (1941—1991) — американская певица.
  (род. 1938) — английский бизнесмен, сооснователь компании Bet365, председатель ФК «Сток Сити».
 Коутс, Ральф (1946—2010) — английский футболист.
 Коутс, Ричард (род. 1949) — английский лингвист.
 :
  (1772—1848) — английский театральный актёр-эксцентрик.
  (1897—1973) — американский писатель и критик.
  (1928—2016) — канадский политик, Министр национальной обороны (1984—1985).
  (род. 1975) — американский писатель и журналист.
 :
  (1866—1932) — ирландский баронет, брокер и политик, Главный шериф Белфаста (1906—1907),  (1920—1923 и 1929—1931).
  (1895—1958) — канадский архитектор, дизайнер и писатель.
  (1850—1927) — американская поэтесса.
 Коутс, Элейна (род. 1995) — американская баскетболистка.
 Коутс, Энн (1925—2018) — британский киномонтажёр.
  (1886—1957) — английский альтист и композитор «лёгкой музыки».

Составные фамилии 
  (1846—1922) — шотландский баронет, бизнесмен и политик,  (1908—1922).
 Глен-Коутс, Томас, 2-й баронет (1878—1954) — шотландский баронет, яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр 1908.

Псевдонимы 
 Филлис Коутс (род. 1927; наст. имя Джипси Энн Эвартс Стелл) — американская актриса кино и телевидения.

Топоним 
Деревни Великобритании
  — в Глостершире.
  — в Западном Суссексе.
  — в Кембриджшире.
  — в Северо-Восточном Линкольншире.
Населённые пункты США
  — город в Канзасе.
 Коутс — город в Миннесоте.
  — городок в Северной Каролине.
Прочее
 Коутс — остров Канады.
 Земля Коутса — регион Антарктиды.

Coates, Coats 
  — австралийская компания по прокату оборудования.
  — британская текстильно-мануфактурная компания.

См. также 
 Коатес
 Котс
 Коулс
 Куттс
 Болезнь Коутса

Примечания